Гебу́лтув () — населённые пункты в Польше.

 Гебултув — село в Львувецком повяте Нижнесилезского воеводства.
 Гебултув — село в Краковском повяте Малопольского воеводства
 Гебултув — село в Мехувском повяте Малопольского воеводства